Rodenhof bezeichnet:
 den Distrikt Rodenhof des Saarbrücker Stadtteils Malstatt
 Rodenhof (Gut), ehemaliges landwirtschaftliches Gut im gleichnamigen Saarbrücker Ortsteil
 Rodenhof (Biebergemünd), Wüstung im Gebiet der Gemeinde Biebergemünd
 Rodenhof (französisch Rodenhoff), Ortsteil von Attert, Provinz Luxemburg, Belgien